Sandmannen eller Sandmann kan syfta på:

 Sandmannen – en berättelse från Tyskland
 Sandmannen (roman) – en kriminalroman
 Sandmann – en sagofigur, se John Blund
 Sandmann – ett tyskt animerat barnprogram. se Sandmännchen

Se även 
 The Sandman – en tecknad serie skapad av Neil Gaiman
 The Sandman (TV-serie) – en amerikansk fantasy-dramaserie från 2022
 Sandman (DC Comics) – en seriefigur (en superhjälte)
 Sandman (Marvel) – en seriefigur (en superskurk)